Tanamasoandro ou Tanàmasoandro est une nouvelle ville en construction, située à 30 kilomètres à l'est d'Antananarivo, à laquelle elle sera reliée par une voie rapide, et à proximité de la ville d'Imerintsiatosika. Elle est prévue pour remplacer Antananarivo en tant que capitale administrative de Madagascar en 2023.

Historique du projet

Contexte 
Le manque d'infrastructures ainsi que l'accroissement très rapide de la population d'Antananarivo devient un problème majeur à la fin des années 2010. Cette dernière accueille plus d'un million d'habitants dans ses limites administratives et plus de trois millions dans son aire urbaine. La capitale malgache est ainsi engorgée et très polluée.

Décision 
Durant sa campagne électorale en 2019, le président Andry Rajoelina promet de déplacer la capitale vers une ville nouvelle à Ambohitrimanjaka, dans la banlieue nord-est d'Antananarivo.

Rejet du projet par les habitants 
Quelques mois après l'annonce officielle du projet, les habitants d'Ambohitrimanjaka refusent de céder leurs terres rizicoles aux autorités en dépit des indemnisations qui leurs sont proposés. Cette contestation dura plusieurs mois, ce qui retarda les débuts des travaux.

Déplacement du projet 
Ce n'est qu'en mars 2021, alors que les travaux sont déjà en retard d'un an, que l'État malgache décide de déplacer la nouvelle capitale vers Imerintsiatosika, dans la région Itasy, à l'emplacement d'une ancienne base de la NASA.

Chantier 
Initialement censé démarrer en mars 2019, les contestations des habitants d'Ambohitrimanjaka ainsi que la pandémie de Covid-19 retarde le démarrage des travaux. Ainsi, les bâtiments administratifs devraient être achevés en 2023.

Notes et références